Yeezy ist

 der Spitzname des US-Musikers Kanye West
 der ehemalige Künstlername von DJ Jeezy